Herrarnas 10 meter luftgevär vid olympiska sommarspelen 2012 ägde rum den 30 juli 2012 i Royal Artillery Barracks.

Medaljörer

Kvalificeringsrunda

Final

Externa länkar
Officiella resultat

Skytte vid olympiska sommarspelen 2012